La saison 2022-2023 du championnat de France de basket-ball de Nationale 3 est la  du championnat de France de basket-ball de Nationale masculine 3 (NM3) sous cette dénomination. La NM3 est le cinquième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball. Cent quarante clubs répartis en dix poules participent à la compétition. La NM3 est dirigée par la Fédération française de basket-ball, c'est le troisième niveau amateur.

Formule 

La NM3 est composée de 10 poules de 14 clubs (numérotées de A à J). Lors de la saison, un championnat est disputé au sein de chaque poule en rencontres aller-retour. Les premiers de chaque poule sont promus en Nationale 2, et les trois derniers de chaque poule sont reléguées en Pré-nationale.

Classements

Poule A 

|

|}

Poule B 

|

|}

Poule C 

|

|}

Poule D 

|

|}

Poule E 

|

|}

Poule F 

|

|}

Poule G 

|

|}

Poule H 

|

|}

Poule I 

|

|}

Poule J 
  
|

|}

Notes et références 
 https://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211f8759.html?r=200000002819929&d=200000002928816&p=1

Voir aussi 
 Coupe de France 2021-2022
 Saison 2021-2022 de Betclic Élite
 Saison 2021-2022 de Pro B
 Saison 2021-2022 de Nationale masculine 1
 Saison 2021-2022 de Nationale masculine 2
 Saison 2021-2022 de LFB (féminin)

2022-2023
basket-ball_de_Nationale_masculine_3_2022-2023
Saison 2022-2023 de basket-ball en France